Kimmo Hovi – calciatore finlandese
 Tom Henning Hovi – ex calciatore norvegese
 Venla Hovi – hockeista su ghiaccio finlandese